Santa Maria degli Angeli, uma basílica papal em Assisi, na Itália.
 Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uma basílica em Roma.
 Santa Maria degli Angeli a Balduina, uma igreja em Roma, demolida em 2017.
Desambiguações de antropônimos